62 км, 62-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 62 км — прежнее название населённого пункта 1012 км (тип: железнодорожная казарма) в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, республика Башкортостан. Код 652284.
 62 км (также — 61 км) — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого Кольца Московской железной дороги, Московская область. Код 236413.
 62 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 014658
 62 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 297027
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 205326
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 271455
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога. Код 344938
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512623
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 535038
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609015
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 658740
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 652270
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772221
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Чурилово — Нижняя, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801617
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Еманжелинск — Золотая Сопка-Экспорт (Россия), Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 804210
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Никель — Сакмарская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812715
 62 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Орск — Рудный Клад, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814725

Примечания